Jenny (Suriname)
Jenny (seriado)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos